Rabo ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Rabo (* 1986), burkinischer Fußballspieler
 Álvarez Rabo (* 1960), spanischer Cartoonist
 Ashu Rabo (* 1984), kenianischer Läufer
 Hosni abd Rabo (* 1984), ägyptischer Fußballspieler
 Noha Abd Rabo (* 1987), ägyptische Taekwondoin

Siehe auch:
 Rabobank